plaatsen in de Verenigde Staten:
Fairland (Indiana)
Fairland (Maryland)
Fairland (Oklahoma)
en naar
Fairland (schip, 1942)